Kirill Konstantinovitch Polozov - en russe :  - (né le  à Oufa en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 2006, il commence sa carrière avec l'équipe réserve du Salavat Ioulaïev Oufa dans la Pervaïa liga, le troisième niveau russe. Deux ans plus tard, il débute avec l'équipe première dans la Superliga. Il décroche la Coupe Bratine 2012 avec le Toros Neftekamsk.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels 
Molodiojnaïa Hokkeïnaïa Liga
2011 : participe au Match des étoiles avec la Conférence Est (titulaire).
2011 : termine meilleur pointeur de la saison régulière.
2011 : Trophée Boris Mikhaïlov du meilleur pointeur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2006-2007|| Salavat Ioulaïev Oufa 2 || Pervaïa liga || 14|| 7|| 5|| 12|| 12|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Salavat Ioulaïev Oufa 2 || Pervaïa liga || 48|| 12|| 17|| 29|| 34|| || || || || 
|-
| rowspan=2|2008-2009|| Salavat Ioulaïev Oufa 2 || Pervaïa liga || 9|| 2|| 4|| 6|| 12|| || || || || 
|-
| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL ||4 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2008-2009|| Salavat Ioulaïev Oufa || LdC|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2009-2010 || Tolpar || MHL || 53|| 13|| 24|| 37|| 24|| 13|| 3|| 5|| 8|| 10
|-
| 2010-2011 || Tolpar || MHL || 53|| 32|| 45|| 77|| 30|| 15|| 6|| 9|| 15|| 8
|-
| 2010-2011|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 6|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Toros Neftekamsk || VHL || 44|| 11|| 12|| 23|| 6|| 15|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
| 2012-2013|| Toros Neftekamsk || VHL || 7|| 2|| 2|| 4|| 4|| 17|| 0|| 3|| 3|| 8
|-
| 2013-2014|| Toros Neftekamsk || VHL || 15|| 4|| 5|| 9|| 4|| 15|| 4|| 6|| 10|| 4
|-
| 2014-2015|| Toros Neftekamsk || VHL || 42|| 1|| 11|| 12|| 22|| 21|| 4|| 5|| 9|| 14
|-
| rowspan=2|2015-2016 || Toros Neftekamsk || VHL || 15|| 3|| 5|| 8|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 27 || 2 || 4 || 6 || 10 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| rowspan=2|2016-2017 || Neftianik Almetievsk || VHL || 8 || 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Toros Neftekamsk  || VHL || 30 || 2 || 7 || 9 || 18 || 5 || 1 || 1 ||	2 || 4 	
|-
| rowspan=2|2017-2018 || Toros Neftekamsk  || VHL || 4 || 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Tsen Tou Jilin || VHL || 30 || 4 || 6 || 10 || 41 || -|| -|| -|| -|| -	
|-
|2017-2018 || Beïbarys Atyraou || Kazakhstan || 9 || 2 || 4 || 6 || 4 || 9 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
| 2018-2019 || Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk  || VHL || 48 || 12|| 11|| 23|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2018-2019 || Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk || Kazakhstan || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk  || VHL || 32 || 3|| 4|| 7|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2019-2020 || Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk || Kazakhstan || 15 || 3 || 4 || 7 || 6 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Ijstal Ijevsk  || VHL || 24 || 3|| 4|| 7|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Steaua Bucarest || Liga Națională de hochei ||  ||

Références 

Naissance en janvier 1991
Naissance en RSFS de Russie
Joueur russe de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Toros Neftekamsk
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du Neftianik Almetievsk
Joueur du Torpedo Oust-Kamenogorsk
Joueur du Ijstal Ijevsk
Joueur du Steaua Bucarest (hockey sur glace)